Марзой-Мохк () — село в Веденском районе Чеченской республики. Входит в состав Гунинского сельского поселения.

География 
Село расположено в междуречье рек Булк и Бох-Джага, в 22 км к северо-востоку от районного центра Ведено.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Джагларги, на северо-западе — село Ники-Хита, на северо-востоке — Регита, на юге — село Гуни, на востоке — село Ачирешки, на западе — село Сержень-Юрт, на юго-западе — сёла Хаджи-Юрт и Беной.

История 
Марзой-Мохк — село на северной стороне села Гуни и основано переселенцами из этого села, на своих пастбищных угодьях.

В 1920-х годах село превратилось в довольно крупный населенный пункт. Оно растянулось вдоль горного отрога на расстояние 3-4 километра. В составе села появились хутора — Верхний () и Нижний (), где в основном поселялись новые переселенцы из Гуни, Хажи-аула и Чеберлоя.

Во время депортации 1944 года село было полностью разрушено, а территория заброшена. После восстановления ЧИАССР заселять его первоначально не разрешали, но в итоге населённый пункт был вновь восстановлен.

В 1958 году в селе появилась начальная школа. В это же время в селе появился клуб и небольшая библиотека. Позднее в центре села построили школу. В середине 1960-х годов школа стала восьмилетней.

Население

Ислам 
В селе действует одна мечеть.

Примечания

Ссылки 
 Население Веденского района на 01.01 2010 г. Чеченской Республики
 Коды ОКАТО — Веденский район Чеченская республика

Населённые пункты Веденского района